The Great Escape — музичний альбом гурту Blur. Виданий 11 вересня 1995 року. Загальна тривалість композицій становить 56:56. Альбом відносять до напрямку бритпоп.

Список пісень 
 Stereotypes — 3:10
 Country House — 3:57
 Best Days — 4:49
 Charmless Man — 3:34
 Fade Away — 4:19
 Top Man — 4:00
 The Universal — 3:58
 Mr. Robinson's Quango — 4:02
 He Thought of Cars — 4:15
 It Could Be You — 3:14
 Ernold Same — 2:07
 Globe Alone — 2:23
 Dan Abnormal — 3:24
 Entertain Me — 4:19
 Yuko and Hiro — 5:24

Посилання

Альбоми Blur
Вересень 1995